

Rockford, hameau du parc national New Forest (Hampshire)

Rockford (Alabama)
Rockford (Caroline du Nord)
Rockford (Illinois)
Rockford (Iowa)
Rockford (Michigan)
 Rockford, une localité du comté de Wright dans le Minnesota,
 Township de Rockford, une localité du comté de Wright dans le Minnesota,
Rockford (Ohio)
Rockford (Tennessee)
Rockford (Washington)